In 1922/23 werd het vijftiende Mainvoetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. De competities werden gehalveerd en ook na dit seizoen zouden de competities gehalveerd worden zodat er één reeks overblijft. De winnaars bekampten elkaar voor een plaats in de eindronde. 

FSV Frankfurt werd kampioen en plaatste zich voor de Zuid-Duitse eindronde. Er werd gespeeld in groepsfase en Frankfurt werd laatste. 

BC 99 Offenbach en Offenbacher FV 02 fuseerden tot SpVgg 1899 Offenbach.

Bezirk Main

Kreisliga Nordmain

Kreisliga Südmain

Finale
 Heen

 Terug

 Beslissende wedstrijd

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Mainvoetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1922/23